Název Kvítkovice má více obcí: 
 Kvítkovice (okres České Budějovice) – obec v okrese České Budějovice;

… nebo částí obcí:
 Kvítkovice (Mírová pod Kozákovem) – část obce Mírová pod Kozákovem v okrese Semily, ;
 Kvítkovice (Otrokovice) – část města Otrokovice v okrese Zlín.